Palliolum ringnesia är en musselart. Palliolum ringnesia ingår i släktet Palliolum och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
ringnesia